Ein Bitslip (engl. für Bitschlupf) ist in der Übertragungstechnik der Verlust eines Bits bei der Datenübertragung, der auf differierende Taktraten von Sender und Empfänger zurückzuführen ist. 

Ist der Empfänger schneller als der Sender getaktet, fügt er mangels neuer Information die letzte Information nochmals ein. 

Ist er langsamer getaktet, so dass er das empfangene Signal nicht schnell genug austastet, verliert er eine Information. 

Ist das übertragene Signal byte- oder wortorientiert strukturiert, geht bei einem Bitslip auch die Byte- beziehungsweise Wortsynchronisation verloren. Es muss dann eine Neusynchronisation des Empfängers erfolgen.

Übertragungstechnik